Kondrlík ist der Name von

 Dávid Kondrlík (* 1997), slowakischer Fußballspieler
 Vladimír Kondrlík (* 1946), slowakischer Fußballspieler